

Patronyme 

 Chad Rau (né en 1987), joueur américain de hockey sur glace ;
 Charles-Frédéric Rau (1803-1877), juriste français ;
 Christian Rau (en latin Ravius, 1603-1677), orientaliste allemand ;
 Éric Rau (né en 1906), juriste français ;
 Gretchen Rau (1939-2006), décoratrice de cinéma américaine ;
  ;
 Helmut Rau (né en 1950), homme politique allemand ;
 Heribert Rau (1813-1876), prêtre et théologien chrétien allemand ;
 Inès Rau, mannequin français ;
 Jacqueline Rau (1904-1994), photographe française ;
 Johannes Rau (1931-2006), homme politique allemand ;
  (1792-1870), économiste allemand ;
 Kyle Rau (né en 1992), joueur américain de hockey sur glace ;
 Marcel Rau (1886-1966), sculpteur, un statuaire et médailleur belge ; 
 Milo Rau (né en 1977) est un dramaturge et directeur de théâtre suisse ;
 Sebald Fulco Johan Rau (1765-1807), orientaliste et poète néerlandais ;
 Tobias Rau (né en 1981), footballeur allemand.

Œuvre 

 Rau, un roman de fiction historique marathi de 1972 écrit par Nagnath S. Inamdar.

Sigle 
RAU est un sigle qui peutdésigner :
 République arabe unie, un État créé en 1958 par l'union de l'Égypte et de la Syrie puis, pendant une courte période, du Yémen.